Gschnaidt ist der Name folgender Orte:

 Gschnaidt (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Gschnaidt (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Gschnaidt (Gemeinde Anger), Ortsteil von Anger (Steiermark), Bezirk Weiz, Steiermark
 Gschnaidt (Gemeinde Gratwein-Straßengel), Ortschaft und Katastralgemeinde von Gratwein-Straßengel, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Siehe auch:
 Kleingschnaidt